Мото Гран-при Бразилии было этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Бразилии

Бразилия